Der Besuch der alten Dame bezeichnet:

 Der Besuch der alten Dame, tragische Komödie von Friedrich Dürrenmatt
 Der Besuch der alten Dame (1959), deutsche Literaturverfilmung von Ludwig Cremer
 Der Besuch der alten Dame (1982), deutsch-schweizerische Literaturverfilmung von Max Peter Ammann
 Der Besuch der alten Dame (2008), deutsch-österreichische Literaturverfilmung von Nikolaus Leytner
 Der Besuch der alten Dame (Oper), eine 1971 uraufgeführte Oper von Gottfried von Einem
 Der Besuch der alten Dame (Musical), ein 2013 uraufgeführtes Musical